In 1949 werd de tiendeeditie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Tweede Groep. Spartak Tbilisi werd kampioen.

Er waren zes reeksen, waarvan de groepswinnaars, de finaleronde speelden. Uit de groep Oekraïne mocht ook de nummer twee naar de eindronde, waarvan winnaar promoveerde. Doordat dat competitie in 1950 teruggebracht werd naar één reeks degradeerden de meeste clubs aan het einde van het seizoen.

Eerste fase

Zone Centrum
Dinamo Riga nam de naam DO Riga aan.

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Zone Russische Federatie I
Metro Moskou wijzigde de naam in Metrostroj Moskou

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Zone Russische Federatie II
Avangard Sverdlovsk veranderde naam in OeralMasj Sverdlovsk, Krylja Sovetov Omsk in Bolsjevik Omsk en Gornjak Kemerovo in Sjachtjor Kemerovo. 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Zone Russische Federatie III
Zenit Izjevsk veranderde de naam in Izjevski Zavod Izjevsk

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Zone Russische Federatie IV

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Zone Oekraïne

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Finaleronde

Play-off

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1949

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1948/49